Berville puede referirse a:

Antiguo nombre  de Ain Laloui.

Berville, comuna francesa situada en Valle del Oise.
 Berville, antigua comuna francesa de Calvados.
 Berville-en-Caux, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Berville-en-Roumois, comuna francesa del departamento de Eure.
 Berville-la-Campagne, comuna francesa del departamento de Eure.
 Berville-sur-Mer, comuna francesa del departamento de Eure.